MLF — аббревиатура из латинских букв. Может означать:

 MLF (тип корпуса) — разновидность  типов корпусов микросхем.
 MLF (466) — код малийского франка в соответствии с ISO 4217.
 MLF — код  города , штат Юта, по системам ФАА и ИАТА.
 Materials and Life Science Experimental Facility (MLF) — экспериментальная установка в составе протонного ускорительного комплекса J-PARC.
 Malolactic fermentation (MLF) —  (яблочнокислое-молочнокислое, яблочно-молочное брожение) в процессе дозревания вина в виноделии, производимое, в частности, бактериями Oenococcus oeni.
 Mouvement de Libération des Femmes (MLF) —  во Франции, основанное Моник Виттиг и другими.